

Persone 
 Dragan Milosavljević – cestista serbo
 Nikola Milosavljevic – calciatore svizzero
 Radomir Milosavljević – calciatore serbo